Grodno – miasto obwodowe na Białorusi

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Grodno – kolonia wsi Mirakowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża
 Grodno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo 
 Grodno – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Nowe Ostrowy
 Grodno – przysiółek wsi Nowa Huta w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Grodno – część wsi Krzywa Wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów
 Grodno – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Międzyzdroje

Inne 
 Grodno – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Grodno – stacja kolejowa
 Grodno – zamek w woj. dolnośląskim, w Górach Sowich
 Grodno– okręg administracyjny utworzony pod koniec 1915 r. w ramach zarządu Ober-Ost